En français, ESIS est un acronyme de quatre lettres ayant plusieurs significations, qui désigne :
 l’École supérieure d'informatique de gestion de Sierre ;
l'Ecole Supérieure Internationale de Savignac;
 l’École Supérieure d'Informatique Salama à Lubumbashi ;
 l’Escadron de Sécurité Incendie et de Sauvetage d’une base aérienne dans l’armée de l’air française ;
 le Système européen d’information sur les substances chimiques (European chemical Substances Information System) dans le cadre de la réglementation européenne REACH ;
 End-System to Intermediate-System, un protocole réseau normalisé par l’ITU, utilisé entre des hosts et des routeurs sur un réseau, dans le modèle CLNS.